Marmo – roccia metamorfica
 Marmo – classificazione commerciale

Persone
 Corrado Marmo – ex calciatore italiano
 Luciano Marmo – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Malia Scotch Marmo – scenografa e produttrice cinematografica statunitense
 Roberto Marmo –  politico e imprenditore italiano

Pagine correlate
Museo del marmo
Palazzo di Marmo